Carazo (departement), een departement van Nicaragua
 Carazo (Spanje), een gemeente in Spanje